Бекасово:
 Бекасово — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области.
 Бекасово-1 (Бекасово) — узловая железнодорожная станция в Троицком округе Москвы.
 Бекасово-Сортировочное (Бекасово-2) — железнодорожная пассажирская платформа на Большом кольце МЖД в Троицком округе Москвы.
 Бекасово-Сортировочное — железнодорожная сортировочная станция на Большом кольце МЖД в Троицком округе Москвы
 Бекасово-Центральное — железнодорожная платформа на Большом кольце МЖД в Троицком округе Москвы.
 Посёлок Дома Отдыха «Бекасово» — посёлок в Наро-Фоминском районе Московской области.
 Локомотивное депо Бекасово — локомотивное депо на сортировочной станции Бекасово-Сорт.
 Бекасово — деревня в Юхновском районе Калужской области.
 Бекасово также в начале XX века — деревня на юге Красноярского края в Краснотуранском районе; в настоящее время — село Уза.